Studienplan steht für:

 Studienordnung, die Regelungen und Rahmenrichtlinien zum ordnungsgemäßen Studium eines Faches an einer Hochschule
 Studium irregulare, Freies oder Individuelles Studium, ein selbst zusammengestellter Plan aus dem Lehrangebot
 Prüfplan (klinische Studie), ein Dokument, welches vor Beginn einer medizinischen Studie die Ziele und Mittel zur Durchführung festlegt